Mellow Mood – album di Oscar Peterson del 1968
Mellow Mood – gruppo musicale italiano